Рамазанов (Рамазанова) — фамилия. Имеет тюркско-арабскую этимологию, рамазан (ramazan) — тюркское или рамадан (رمضان) — арабское (буквально — жаркий). Известные носители:

Рамазанов 
 Рамазанов, Агабала (род. 1993) — азербайджанский футболист.
 Рамазанов, Алескендер Энверович (род. 1950) — военный журналист, писатель.
 Рамазанов, Александр Николаевич (1792—1828) — артист Императорских Петербургских театров.
 Рамазанов, Аманулла Габдулхаевич (1928—2003) — советский общественный деятель.
 Рамазанов, Арсен Магомедович (род. 1975) —  российский армрестлер. 
 Рамазанов, Бадави Рамазанович (1927—1977) — дагестанский поэт.
 Рамазанов, Гаджихан Маликович (род. 1965) — советский и российский спортсмен-каратист.
 Рамазанов, Гилемдар Зигандарович (1923—1993) — башкирский поэт и литературовед, депутат Верховного Совета СССР 6-го созыва.
 Рамазанов, Жумабай Калидулаевич (род. 1936) — судья Верховного Суда Российской Федерации.
 Рамазанов, Заур (род. 1976) — азербайджанский футболист.
 Рамазанов, Ильфир Рифович (род. 1972) — российский химик. 
 Рамазанов, Кенжетай (род. 1932) — Герой Социалистического Труда.
 
 Рамазанов, Мнайдар Рамазанович (1924—1998) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 
 Рамазанов, Николай Александрович (1817—1867) — скульптор.
 Рамазанов, Нух (1884—1914) — казахский литературовед, переводчик.
 Рамазанов, Равиль Ганиевич (род. 1952) — советский футболист, казахстанский тренер.
 
 Рамазанов, Рамис Рамазанович — советский и российский борец вольного стиля,
 Рамазанов, Сиражудин Чунчулавович (род. 1956) — премьер-министр самопровозглашённого Исламского государства Дагестан.
 Рамазанов, Султан Курбанович (род. 1949) — украинский математик, кибернетик и экономист-эколог.
 Рамазанов, Тельман Курбан оглы (род. 1951) — азербайджанский учёный.
 Рамазанов, Тлеккабул Сабитович (род. 1961) — учёный, специалист в области физики неидеальной плазмы, плазменной нанотехнологии и наноматериалов.
 Рамазанов, Ханмагомед Владиславович (род. 2003)  — российский тхэквондист
 Рамазанов, Шамиль Агасаф оглы (1976—1995) — Национальный Герой Азербайджана. 
 Рамазанов, Шигап Алимович (1887—1948) — татарский учёный.

Рамазанова 
 Рамазанова, Александра Николаевна (1861 — 19??) — художник, педагог, режиссёр, писатель.
 Рамазанова, Бижамал Рамазановна (1927—2020) — советский и казахстанский партийный деятель.
 Рамазанова, Диана Энверовна (1996—2015) — исламская террористка, взорвавшая себя в полицейском участке Стамбула.
 Рамазанова, Земфира Талгатовна (род. 1976) — российская певица, музыкант, поэт и композитор.
 Рамазанова, Кристина Владимировна (род. 1981) — дагестанская и российская певица.
 Рамазанова, Лариса Шамильевна (род. 1971) — российская и белорусская легкоатлетка.
 Рамазанова, Софья Александровна (1818—1885) — актриса Петербургских Императорских театров.

См. также